Alfabeto latino (básico)
Alfabeto fonético internacional
Alfabeto Romic
Leet

Linguagem específica
Alfabeto romeno
Alfabeto alemão
Alfabeto sueco
Alfabeto dinamarquês e norueguês
Alfabeto finlandês
Alfabeto estoniano

ISO 15924